Cat's pajamas peut signifier :
 Une expression argotique anglaise (née dans les années 1920 aux États-Unis), qui exprime une très haute estime en quelque chose, voire le summum, comme dans les expressions : le « super top », le « grand chic » ou la « crème de la crème ». L'expression peut s'écrire aussi « cat's pyjamas » (pajamas est le mot utilisé aux États-Unis).  

The Cat's Pajamas: Stories, un recueil de courtes nouvelles de 2004 par Ray Bradbury
The Cat's Pajamas, un livre pour enfants, de Thacher Hurd
The Cat's Pyjamas, une chanson d'Isobel Campbell, de son album Amorino
The Cat's Pyjamas, un roman de 1992 par Norman Thelwell
The Cat's Pajamas, un roman de 2004 par James Morrow
The Cat's Pajamas, un film muet comique américain de 1926 réalisé par William A. Wellman